

Kiemeltek

Főtábla

Döntők

Felső ág

Első szakasz

F1